Die Bürgerlisten Oberösterreich (BLOÖ) ist eine politische Partei im österreichischen Bundesland Oberösterreich, die am 1. März 2019 auf Initiative des Gemeindearztes von Peuerbach, Martin Gollner gegründet wurde. Die Zielsetzung der Gründung einer Landespartei war die Vernetzung und der Austausch der in den Gemeinderäten von Oberösterreich vertretenen Bürgerlisten.

Geschichte 
Den beigetretenen Bürgerlisten stand dadurch auch die Parteienförderung B zu, die je nach Bezirk in unterschiedlicher Höhe besteht.
Bei der Gemeinderatswahl 2015 schafften 63 Bürgerlisten den Einzug in einen Gemeinderat, bisher waren 20 davon Mitglied der Bürgerlisten OÖ, wovon viele wegen den Aktivitäten des Gründers wieder ausgetreten sind.
Die Bürgerlisten OÖ wurden am 17. September 2020 im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt und gaben bekannt, bei der Landtagswahl in Oberösterreich 2021 antreten zu wollen. Dort wollten sie auf Listenplatz 5 kandidieren. Nach internen Differenzen trat die Partei nicht bei den Landtagswahlen an.

Am 16. Juni 2021 wurde versucht, Martin Gollner als Parteiobmann abzusetzen. Am 3. Dezember 2021 wurde Martin Gollner vom Landesgericht Wels als Obmann bestätigt. Der Schriftführer ist Josef Gokl, Bürgerliste Traun und der Kassier Fritz Böhm, Bürgerliste Pasching. Rechnungsprüfung durch Dr. Josef Rumpl, Uniconsult Ried. Rechtsvertretung ist  Dr. Longin Kempf. Im Beirat ist Elmar Rieger, DI Rene Brunner und Onur Utzunkaya. Das Logo mit Landeswappen und der Name Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ wurde österreichweit geschützt. Die Bürgerlisten LInz wurden 2022 gegründet. 

Am 21. Jänner 2023 wurden "Die Gelben" kurz Gelb mit allen Landesverbänden in Seekirchen am Wallersee im Gutshof Seenland gegründet. Die Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ sind in diesem Wahlbündnis zum gemeinsamen Antritt zur nächsten Nationalratswahl federführend.

Vorstand 
Am 14. Juni 2019 wurde im Forsthaus in Freinberg siehe Gründungsfoto der Vorstand gewählt:
 Obmann: Martin Gollner
 Obmann-Stv.: Fritz Nobis
 Schriftführerin: Anna Berndorfer
 Kassier: Stephanie Praschl
 Kassier-Stv.: Christian Aichmayr
 Rechnungsprüfer: Fritz Böhm, Franz Konrad Stadler
 Beirat: Ludwig Deutsch, Herbert Pühringer, Rupert Hattinger, Josef Gokl

Die Bürgerlisten OÖ sind im Parteienverzeichnis beim Bundesministerium für Inneres registriert.

Politische Akademie 
Am 25. September 2019 wurde die Politische Akademie der Bürgerlisten OÖ gegründet.
Dazu ist ein eigener Verein Bürgerlisten Oberösterreich – Politische Akademie mit Sitz in Peuerbach im Vereinsregister der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen angemeldet, als dessen Obmann Martin Gollner fungiert. Die Führung des oö. Landeswappen wurde der POLAK 2021 vom Land OÖ verliehen, desgleichen die Führung des Stadtwappens für die Bürgerlisten Linz. Es wurden bisher 3 Fortbildungsreihen veranstaltet und es konnten 77 Gemeinderät:innen von Bürgerlisten ausgebildet werden. Am 4.3.2023 findet im Hotel Mauernböck die Fortbildung: Black Out Licht an mit Thomas Schaurecker Msc. statt.https://www.die-gelben.at/2022/12/06/6-landestreffen-fortbildung/

Am 29. Februar 2020 fand im Hotel Ploberger in Wels der erste Fortbildungstag der Bürgerlisten mit 41 Teilnehmern statt, es wurden vier Vorträge zu unterschiedlichen Themenbereichen angeboten. Am Vortag berichtete die Oberösterreich-Ausgabe der Kronen Zeitung unter dem Titel "Bürgerlisten rüsten für Wahl" über diesen Fortbildungstag.

Gewerkschaft 
Am 30. Juli 2020 wurde an der Zustelladresse der Bürgerlisten OÖ eine unabhängige, österreichweite Gewerkschaft gegründet. Obmann ist ebenfalls Martin Gollner und Beirat Gerhard Mariacher.

Programm und Ziele 
Die Bürgerlisten OÖ verstehen sich als basisdemokratische Bürgerbewegung, die über kein fixes Programm verfügt, sondern in Arbeitskreisen Zielvorstellungen erarbeitet. Diese bauen auf verschiedenen Grundsatzpositionen auf. Zu den Grundsatzpositionen gehören:
 Gerechtigkeit und Gleichbehandlung aller Menschen
 die strikte Ablehnung von Korruption jeder Art
 uneingeschränkte Pressefreiheit mit dafür notwendiger Presseförderung

Weblinks 
 Website der Bürgerlisten OÖ
 VOR ORT 116: Bürgerlisten Oberösterreich – Im Gespräch mit Obmann Dr. Martin Gollner

Einzelnachweise 

Partei (Oberösterreich)
Gegründet 2019